Rogers [rodžrs] může označovat:

příjmení osob
 Rogers (příjmení) – více nositelů příjmení 

geografické názvy
 Rogers Island – ostrůvek v Nunavutu
 Rogers Pass – vysokohorský průsmyk v Britské Kolumbii

mnoho míst v USA a Kanadě:
 Rogers (Arkansas)
 Rogers (Kentucky)
 Rogers (Louisiana)
 Rogers (Minnesota)
 Rogers (Nebraska)
 Rogers (Nové Mexiko)
 Rogers (Severní Dakota)
 Rogers (Ohio)
 Rogers (Texas)
 Rogers (Virginie)

jiné
 Rogers Arena – stadion ve Vancouveru
 Rogers Cup – viz Canada Masters
 Rogers Locomotive and Machine Works – americká lokomotivka
 Rogers (planetka)